9-я стрелковая дивизия (9-я сд) — воинское соединение Сухопутных войск в РККА РСФСР.

Предыстория 
1918 год

Приказ председателя РВСР Л. Д. Троцкого № 37 от 3 мая определил сформировать из частей Курского отряда Западного участка отрядов завесы Курскую пехотную дивизию. Военный руководитель Западного участка отрядов завесы приказом от 2 июля 1918 № 102 начал формирование Курской пехотной дивизии. Начальником дивизии назначен В. П. Глаголев. Дивизия формировалась в Курской губернии. Приказом по Западному участку отрядов завесы от 13 августа 1918 № 187 Курская пехотная дивизия переименована в 1-ю Курскую пехотную дивизию.

С 13 августа до сентября 1-я Курская пехотная дивизия входила в состав Западного участка отрядов завесы, в сентябре-октябре входила в состав Орловского военного округа.

К середине августа белогвардейская казачья Донская армия (60 тысяч человек) под командованием атамана Всевеликого Войска Донского генерала от кавалерии (с августа 1918) П. Н. Краснова освободила от советских органов управления и войск Донской республики почти всю территорию Всевеликого Войска Донского (см. также Область Войска Донского). Советские войска с боями отошли к границам Воронежской и Саратовской губерний и вошли в состав Южного фронта.

История 
3 октября приказом по войскам Орловского военного округа № 337 1-я Курская пехотная дивизия переформирована в 9-ю стрелковую дивизию. Начальник дивизии В. П. Глаголев.

Состав дивизии:
 1-я стрелковая бригада: 73-й, 74-й, 75-й стрелковые полки.
 2-я стрелковая бригада: 76-й, 77-й, 78-й стрелковые полки командир Борисенко А. Н..
 3-я стрелковая бригада: 79-й, 80-й, 81-й стрелковые полки.
 9-й артиллерийский полк.
 9-й кавалерийский полк.

23 октября начальник дивизии В. П. Глаголев назначен вр.и.д. командующего войсками новой формируемой Резервной армии, со штабом в г. Орле. В состав армии планировалось включить 9-ю, 12-ю и 22-ю стрелковые дивизии. Начальником дивизии назначен М. В. Молкочанов.

В октябре-декабре дивизия входила в состав 8-й армии,. В октябре — декабре на Воронежско-Лискинском направлении 8-я армия отступала под напором Донской армии Всевеликого Войска Донского под руководством атамана Всевеликого Войска Донского генерала от кавалерии П. Н. Краснова.

1919 год

3 января войска Украинской советской армии освободили от украинских войск Украинской Народной Республики (далее УНР) г. Харьков.

4 января Революционный военный совет Республики образовал Украинский фронт Красной Армии. В состав фронта вошли войска Украинской советской армии (1-я Украинская советская дивизия, 2-я Украинская советская дивизия), а также войска РСФСР (9-я стрелковая дивизия, Части погранохраны РСФСР и другие части). Войска фронта были поделены на две части: войска левого фланга (харьковского направления) имели задачу овладеть городами Полтавой, Лозовой и Харьковом; войска правого фланга (киевского направления) имели задачу овладеть городами Киевом и Черкассами.

13 января в составе Украинского фронта (далее УкрФ) образована Группа войск Харьковского направления из регулярных войск фронта и повстанческих отрядов Украины. В январе-феврале 9-я стрелковая дивизия (начальник дивизии М. В. Молкочанов) входила в Группу войск Харьковского направления и участвовала в боях по вытеснению украинских войск УНР под командованием С. Петлюры сначала из Харьковской губернии, а потом из Екатеринославской губернии. В эти месяцы командование УкрФ провело крупное наступление.

5 февраля войска УкрФ, действовавшие на киевском направлении, выбили войска УНР из г. Киева.

Войска Украинского фронта заняли всю Левобережную Украину и вышли на рубеж реки Днепр, прикрывая свой левый фланг со стороны крайних восточных уездов Харьковской и Екатеринославской губерний Украины и Всевеликого Войска Донского — Хопёрского, Донецкого, Таганрогского округов. (см. также Донбасс)

В марте-апреле дивизия в составе 13-й армии вела ожесточённые бои по освобождению от белых войск восточных уездов Харьковской и Екатеринославской губерний (за угольный бассейн — Донбасс).

1 марта советские войска возобновили бои за взятие города и станции Дебальцево.

18 марта войскам советской 13-й армии после упорных боёв удалось взять шахтёрский город и ж/д станцию Дебальцево.

27 марта главком Красной Армии издал приказ — в кратчайший срок овладеть Донецким угольным бассейном. Окончательное наступление в угольном бассейне силами советских 13-й и 8-й армий, по плану, должно было начаться 29 марта. Но белый корпус Покровского 27 марта нанёс упредительный удар по частям советской 8-й армии и принудил их отступать на север к г. Луганску. В это же время, благодаря прорыву советских войск Н. И. Махно и захвату ими станции Волноваха, 13-я армия продвинулась к г. Юзовка. В конце марта 9-я дивизия передаётся в состав 13-й армии Южного фронта.

4-5 апреля 1-я Кавказская кавалерийская дивизия генерала Шкуро (2 тысячи сабель) разбила части советской 13-й армии у г. Юзовки. 9-я дивизия армии отступила с позиций, открыв фланг советской бригады Н. И. Махно.

13 апреля, несмотря на поражение советских войск 4-5 апреля у Юзовки, началось запланированное ранее второе наступление советских войск на Донбасс. Однако белые войска, использовав резерв в виде конной дивизии Шкуро, задержали продвижение советских 13-й и 8-й армий и повернули наступающие войска обратно, прорвав советский фронт силами кавалерии.

В мае 9-я сд в составе 13-й армии вела бои против войск генерала Деникина в районе ж.д. ст. Еленовка (в 20 км от Юзовки), Доля (в 2013 г. станция Доля расположена в с. Луганское (Марьинский район) Донецкой области, которое находится в 5 км от границы г. Донецка), Караванная.

Используя успех частей Н. И. Махно у г. Мариуполя, станции Волноваха, на подступах к г. Таганрогу, советское командование 14 мая начало третье наступление на угольный бассейн, но в неудачный момент начала масштабного антибольшевистского восстания под руководством Н. А. Григорьева на юге Украины. В первые дни советское наступление проходило успешно: советская 8-я армия вернула г. Луганск, 13-я армия продвинулась в центр угольного бассейна, бригада Н. И. Махно захватила ж/д станцию Кутейниково. Но наступление выдыхалось. Войска Украинского фронта (за исключением войск Н. И. Махно) не поддержали наступление войск Южного фронта из-за антисоветского мятежа начальника 6-й Украинской советской дивизии Н. А. Григорьева. Кавалерия белой армии, легко маневрируя, создавала численное преимущество на определённых участках фронта, разрушая советскую оборону.

19 мая белое командование развернуло контрманёвр кавдивизией генерала Шкуро в брешь, оставленную советской 9-й стрелковой дивизией. Генералу Шкуро удалось врезаться в тыл бригады Н. И. Махно, в первый же день углубившись на 50 км с шириной прорыва до 70 километров. Белая кавалерия в боях против войск Махно поддерживалась танками.

26 мая командарм 13-й армии донес в Центр о том, что бегство армии остановить невозможно. Солдаты митингуют, арестовывают своих командиров, бегут с позиций батальонами.

В боях 25-31 мая советская 13-я армия была полностью разбита и на 40 дней выведена из строя.

30 мая начальник дивизии М. В. Молкочанов освобождён от должности. Начальником дивизии назначен М. А. Орлов.

В июне-июле дивизия в составе 13-й армии отходит к колыбели дивизии, городу Курску.

30 июня крупную победу одержал генерал-лейтенант П. Н. Врангель, взяв г. Царицын (Царицын трижды безуспешно штурмовали казаки атамана П. Н. Краснова в течение 1918 года).
После которой войска Вооружённых сил Юга России под командованием генерала А. И. Деникина вели наступление на г. Москву, ставшей столицей Советской Республики Россия.

Летом в г. Грайвороне (ныне город в 78 км от г. Белгорода Российской Федерации) сформирован Грайворонский революционный полк под руководством А. Н. Борисенко, который получил наименование 1-го Грайвороновского революционного полка и вошёл в состав дивизии.

В августе-сентябре дивизия в составе 13-й армии участвует в обороне городов Курска, Малоархангельска, Щигров.

1-й Грайвороновский революционный полк в августе переименован в 78-й стрелковый полк (полк входил во 2-ю бригаду), командир А. Н. Борисенко.

18 сентября Врид начальника дивизии назначен Шушкевич И. Л.

3 октября начальником дивизии назначен А. Д. Козицкий.

17 октября начальником дивизии назначен П. А. Солодухин.

В ноябре-декабре войска 8-й армии совместно с приданным 1-м конным корпусом под командованием С. М. Будённого нанесли сокрушительный удар по белым войскам Мамонтова и Шкуро. Занятие Воронежа и важного железнодорожного узла Касторное, станицы Вешенская.

В ноябре генерал-лейтенант П. Н. Врангель был назначен командующим Добровольческой армией, действовавшей на московском направлении.

В декабре дивизия находилась в оперативном подчинении 1-й Конной армии (армия сформирована 9.12.1919) командующий войсками армии С. М. Будённый, которая действовала совместно с 8-й армией. 9-я дивизия (начальник дивизии П. А. Солодухин) участвует в Орловско-Курской операции.

В декабре дивизия в оперативном подчинении 1-й Конной армии участвует в освобождении г. Бахмут (уездный город Бахмутского уезда Екатеринославской губернии (ныне Донецкой области Украины).

За проявленный героизм командир 2-й бригады А. Н. Борисенко при освобождении Донбасса награждён серебряными часами.

1920 год

В январе (феврале) 9-я сд 13-й армии вышла из оперативного подчинения 1-й конной армии. Дивизия из 13-й армии передана в состав 8-й армии Южного фронта РСФСР.

В январе-марте дивизия находилась в составе 8-й армии.

С 10 января 8-я армия вошла в подчинение командующего войсками Юго-Восточного фронта РСФСР, командующий войсками В. И. Шорин.

11 января начальником дивизии назначен Н. В. Куйбышев.

С 16 января 8-я армия находилась в составе Кавказского фронта, командующий войсками В. И. Шорин (16 — 24 января 1920 года).

В феврале дивизия в составе 8-й армии Кавказского фронта участвует в освобождении г. Ростова-на-Дону от белых войск.

Войска 8-й армии вели тяжёлые бои с потерями в районе Батайских топей, и по берегам реки Дона.

В марте дивизия в составе 8-й армии Кавказского фронта участвует в разгроме белых войск Вооружённых сил Юга России на Кубани.

В апреле-сентябре дивизия в составе 9-й армии. В апреле 2-я бригада (командир бригады А. Н. Борисенко) 9-й сд переименована в 26-ю стрелковую бригаду.

В апреле-мае дивизия охраняет побережье Азовского моря.

28 апреля генерал-лейтенант П. Н. Врангель произвёл реорганизацию Добровольческой армии и переименовал её в «Русскую армию».

В июле дивизия в составе 9-й армии вела бои при разгроме белого десанта ВСЮР под командованием полковника Назарова.

В августе дивизия в составе 9-й армии вела бои против Улагаевского десанта войск Русской армии на Кубани.

В сентябре-октябре дивизия в составе 13-й армии.

В сентябре дивизия в составе 13-й армии вела бои с войсками Русской армии под командованием генерал-лейтенанта Н. П. Врангеля в районе станции Волноваха (в 60 км к юго-западу от г. Юзовка, ныне г. Донецка). В Волновахе располагалась центральная артиллерийская база ВСЮР, поэтому в октябре на подступах к Волновахе шли упорные бои белых частей ВСЮР с отрядами Революционной повстанческой армии Украины под командованием Н. Махно.

В октябре дивизия вышла из состава 13-й армии. А. Н. Борисенко назначен командиром 2-й бригады 9-й стрелковой дивизии с которой воевал на Северном Кавказе. В октябре дивизия вела бои с белыми войсками в районе Гуляй-Поля, в районе Орехова, в районе Мелитополя.

Потом дивизия участвует в Перекопско-Чонгарской операции, ведёт бои на Керченском полуострове с остатками Белой армии на направлении г. Геническ — г. Керчь.

Утром 16 ноября 1920 года в город Феодосия вошёл 78-й стрелковый полк под командованием Н. Д. Токмакова, являющийся авангардом 26-й и 27-й бригады 9-й стрелковой дивизии РККА Николая Куйбышева. По воспоминаниям Ивана Шевченко, адъютанта этого полка, 9-я дивизия взяла в плен в Феодосии 12 000 человек.

Террор начался сразу же по занятию красными города. Так, в ночь с 16 на 17 ноября 1920 года по приказу комиссара 9-й дивизии М. Лисовского на железнодорожном вокзале были расстреляны все находящиеся там раненные офицеры и солдаты команды выздоравливающих Виленского полка, всего около ста человек. Возможно, это была месть попавшему в плен противнику, так как 9-я дивизия красных неоднократно встречалась с Виленским полком на полях Северной Таврии. В первую же ночь было убито 420 человек.

Когда 9-я дивизия РККА спустя всего лишь 15 дней покидала Феодосию, начальник её Особого отдела докладывал: «Из зарегистрированных и задержанных в Феодосии белогвардейцев в количестве приблизительного подсчета — 1100, расстреляно 1006. Отпущено 15 и отправлено на север 79 человек».  

В ноябре-декабре дивизия в составе 4-й армии.

В ноябре командир 26-й сбр А. Н. Борисенко удостоен высшей награды Республики Россия — ордена Красного Знамени.

1921 год

В январе-феврале дивизия в составе 9-й армии. В январе дивизия убыла в Закавказье для установления советской власти на Кавказе.

В феврале-мае дивизия в составе 11-й армии. В феврале дивизия участвует в Тифлисской операции.

25 февраля дивизия в составе 11-й армии вошла в г. Тифлис.

Командир 26-й сбр А. Н. Борисенко во главе 26-й сбр участвовал в боевых действиях в составе 11-й армии Кавказского фронта. В феврале действуя на правом фланге армии 26-я бригада взяла г. Рустави. За умелое руководство войсками и личное мужество, проявленные при взятии г. Тифлиса (Тбилиси), А. Н. Борисенко удостоен второго ордена Красного Знамени.

В марте дивизия в составе 11-й армии участвует в освобождении Закавказья. В середине марта дивизия вошла в г.Батуми.

В мае-октябре дивизия в составе Отдельной Кавказской армии.

9 мая в дивизию вливается 34-я стрелковая дивизия в составе которой 36-й стрелковый полк).

18 июня начальник дивизии Н. В. Куйбышев назначен на другую должность.

7 июля начальником дивизии назначен А. Д. Козицкий.

13 октября приказом по войскам Отдельной Кавказской армии № 789 управление дивизии и дивизионные части 9-й сд расформированы.

Приказом по войскам Отдельной Кавказской армии № 789 25-я сбр переформирована в 1-ю отдельную Кавказскую стрелковую бригаду, командир А. Д. Козицкий, 26-я сбр дивизии переформирована во 2-ю отдельную Кавказскую стрелковую бригаду, командир А. Н. Борисенко .

В конце года командир 26-й сбр А. Н. Борисенко назначен командиром 6-й отдельной стрелковой бригады.

Последующая история 
22 июля 1922 года из 1-й и 2-й Кавказских стрелковых бригад формируется 1-я Кавказская стрелковая дивизия.

Полное наименование 
9-я стрелковая дивизия

Командование 
Начальники дивизии
 В. П. Глаголев (03.09 — 23.10.1918)
 М. В. Молкочанов (23.10.1918 — 30.05.1919)
 А. Я. Яновский врио начальника дивизии (март 1919) - при проведении наступательной операции по освобождении Юзовского района, а также станций Волноваха и Иловайская.
 М. А. Орлов (30.05 — 18.09.1919)
 врид Шукевич И. Л. (18.09 — 03.10.1919)
 А. Д. Козицкий (03.10 — 17.10.1919)
 П. А. Солодухин (17.10.1919 — 11.01.1920)
 Н. В. Куйбышев (11.01.1920 — 18.06.1921)
 Козицкий, Александр Дмитриевич (07.07 — 13.10.1921)

Комиссары дивизии
 Семен Петрович Восков до января 1920
 Таран, Григорий Тимофеевич с января 1920.
 Начальники штаба дивизии
 А. Я. Яновский (август 1918 — июль 1919)

 начальники штаба дивизии
 Шукевич И. Л. (25.07— 18.09.1919)

Состав 
На 3 октября 1918:
 1-я стрелковая бригада:
 73-й стрелковый полк.
 74-й стрелковый полк.
 75-й стрелковый полк.
 2-я стрелковая бригада:
 76-й стрелковый полк.
 77-й стрелковый полк.
 78-й стрелковый полк.
 3-я стрелковая бригада:
 79-й стрелковый полк.
 80-й стрелковый полк.
 81-й стрелковый полк.
 9-й артиллерийский полк.
 9-й кавалерийский полк.

На апрель 1920:
 Управление дивизии (Штаб, Политический отдел)
 25-я стрелковая бригада:
 73-й стрелковый полк.
 74-й стрелковый полк.
 75-й стрелковый полк.
 26-я стрелковая бригада:
 76-й стрелковый полк.
 77-й стрелковый полк.
 78-й стрелковый полк.
 27-я стрелковая бригада:
 79-й стрелковый полк.
 80-й стрелковый полк.
 81-й стрелковый полк.
 9-й артиллерийский полк.
 9-го мортирный артиллерийский дивизион - командир Балабанов, Василий Михайлович (13 февраля 1919 — 1 октября 1919 г.)
 9-й кавалерийский полк.

Отличившиеся воины дивизии 
 Добыкин, Дмитрий Михайлович — командир роты связи 27 стрелковой бригады, 1920 году Приказом РВСР № 502 награждён орденом Красного Знамени.

Известные люди, связанные с дивизией

Примечания

Литература 
 Добыкин Д., Кондаков А. Победный путь. Очерк о боевом пути 9-й стрелковой (бывшей Курской советской пехотной) дивизии. — Курск: Книжное издательство, 1961. — 171 с.
 
 Гражданская война и военная интервенция в СССР. Энциклопедия. М., «Советская Энциклопедия», 1983.
 Центральный государственный архив Советской Армии. Путеводитель в двух томах. т.2. под.ред. Л. В. Двойных, Т. Ф. Каряевой, М. В. Стеганцева East View Publication. Minneapolis, Minesota 1993
 Савченко В. А. Двенадцать войн за Украину. — Харьков: Фолио, 2006.
 Краснознамённый Киевский. Очерки истории Краснознамённого Киевского военного округа (1919—1979). Издание второе, исправленное и дополненное. Киев, издательство политической литературы Украины, 1979.
 Казачий род Красновых и его вклад в политическую, научную, культурную и литературную жизнь России. Казачий Петербург. — 16 мая 1998. О генерале П. Н. Краснове.
 Гагкуев Р. Г., Цветков В. Ж., Балмасов С. С. Генерал Келлер в годы Великой войны и русской смуты. — М.: НП «Посев», 2007. — ISBN 5-85824-170-0. — С. 1101.
 На внутреннем фронте. Архив Русской Революции, Berlin, 1922, № 1, 2-е изд. — Ленинград, 1927 (воспоминания о Гражданской войне). О генерале П. Н. Краснове.
 Клавинг В. Гражданская война в России: Белые армии. Военно-историческая библиотека. — М., 2003.
 История России. Учебное пособие: «История России с 1917 до 1945 года». к.и.н. Сироткин А. С.
 ЦГАСА. ф. 1203, оп. 2, д. …., л. 100. Состав 9-й стрелковой дивизии на 11.10.1918.
 Центральный государственный архив Советской армии. В двух томах. Том 1. Путеводитель. 1991. Фронты, армии, группы войск
 Военный энциклопедический словарь. М., Военное издательство, 1984.
 Боевой путь нашей Краснознаменной дивизии. 1918-1933 гг. [Текст] : [К 15-летию 1-ой Кавказской стрелковой дивизии им. ЦИК ССР Грузии]

Ссылки 
 Справочник
 О боевом пути
 Справочник
 Военные специалисты на высших командных и штабных должностях в действующей Красной Армии | Проект «Исторические Материалы»

Воинские части и формирования, созданные в 1918 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1921 году
Советские стрелковые дивизии во время Гражданской войны